FIM Gorzów Speedway Grand Prix of Poland był szóstą imprezą w sezonie 2012 i jubileuszową 150 z cyklu Grand Prix.
Zawody odbyły się 23 czerwca 2012 roku na Stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim. Zwycięzcą został Martin Vaculík, który występował jako rezerwa kwalifikowana, pokonując w finale Chrisa Holdera, Bartosza Zmarzlika i Tomasza Golloba.

Zawodnicy 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Bartosza Zmarzlika. Zawodnikami rezerwowymi byli: Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki.

Z powodu kontuzji w zawodach nie mógł wystąpić Jarosław Hampel, jako rezerwa kwalifikowana zastąpił go Martin Vaculík.
 (6)  Jarosław Hampel → (19)  Martin Vaculík

Losowanie pozycji startowych odbyło się 22 czerwca o godzinie 17:15 czasu letniego.

Wyniki

Wyścig po wyścigu 
 Ljung, Lindgren, Lindbäck, Harris
 Vaculik, Zmarzlik, Gollob, Bjerre
 Crump, Holder, Hancock, Sajfutdinow
 Jonsson, N. Pedersen, B. Pedersen, Andersen
 Hancock, Vaculik, Ljung, Jonsson
 Lindgren, Holder, Gollob, B. Pedersen
 N. Pedersen, Sajfutdinow, Zmarzlik, Harris (d)
 Lindbäck, Andersen, Bjerre, Crump (w)
 Andersen, Sajfutdinow, Gollob, Ljung
 Lindgren, Vaculik, N. Pedersen, Crump
 Hancock, B. Pedersen, Harris, Bjerre
 Zmarzlik, Jonsson, Holder, Lindbäck
 Ljung, Zmarzlik, B. Pedersen, Crump
 Sajfutdinow, Jonsson, Lindgren, Bjerre
 Holder, Vaculik, Andersen, Harris (d)
 Gollob, Hancock, Lindbäck, N. Pedersen
 Holder, Bjerre, N. Pedersen, Ljung
 Hancock, Lindgren, Andersen, Zmarzlik
 Gollob, Crump, Jonsson, Harris
 Vaculik, Sajfutdinow, Lindbäck, B. Pedersen
 Półfinały:
 Zmarzlik, Holder, Sajfutdinow, Hancock (d)
 Gollob, Vaculik, Jonsson, Lindgren
 Finał:
 Vaculik, Holder, Zmarzlik, Gollob

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Bibliografia 
 SportoweFakty.pl

Polska, I
2012, I
2012 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Gorzowie Wielkopolskim